— марафон для женщин, проводившийся в японской столице Токио с 1979 по 2008 годы.

Первый забег состоялся в ноябре 1979 года при поддержке Международной ассоциации легкоатлетической федерации. Адриаан Паулен, президент МАЛФ, наблюдая за этим мероприятием, объявил о том, что поддержит включение женского марафона в Олимпийские игры.

Победители

См. также 
 Йокогамский женский марафон

Ссылки 
 Official Website (На английском)
 Tokyo Women’s Marathon at arrs.net
 Tokyo Women’s Marathon at marathoninfo.free.fr

Марафоны Японии
Международные спортивные соревнования в Токио